Platform (auto), het type chassis en ophanging van een auto
Platform (informatica), een basis waarop software ontwikkeld wordt
Platform (organisatie), een organisatievorm voor samenwerking en overleg
Platform (tektoniek), in de geologie een deel van een continent waar het diepere deel van de aardkorst uit zeer oud gesteente bestaat
Platform (verhoging), een verhoogde vloer die boven de omgeving uitsteekt
Platform (vliegveld), een terrein voor vliegtuigen buiten de terminal
Het Platform (gebouw), een hoog gebouw in Utrecht
Perron (platform)

Zie ook
Platformspel, een genre computerspel
Platformeconomie, een economisch systeem dat werkt via een online platform
Productieplatform, vaak ook olieplatform of booreiland genoemd
Continentaal plat, in de geografie de gebieden (ondiepe zeeën) tussen de kustlijn en de rand van een continent
Spelcomputer, het type spelcomputer waar een videospel voor ontwikkeld is